Název Jílové nese nebo neslo více míst:

 1) Jílové (okres Děčín), též Jílové u Děčína, město v okrese Děčín
 Jílové (zámek), zámek v obci Jílové, okres Děčín
 2) Jílové u Držkova, obec v okrese Jablonec nad Nisou
 3) Jílové u Prahy, město v okrese Praha-západ, do 31. ledna 1949 sídlo okresu Jílové
 4) Jílové (Hodkovice nad Mohelkou), část města Hodkovice nad Mohelkou v okrese Liberec
 Bagrationovsk, město v Kaliningradské oblasti Ruska, dříve město Eylau ve Východním Prusku, česky Jílové

Externí odkazy